Унион де Гвадалупе има више значења:

 Унион де Гвадалупе, Ранчо Гвадалупе (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Унион де Гвадалупе (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Унион де Гвадалупе, Ла Чанкла (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Унион де Гвадалупе (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Унион де Гвадалупе (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику